Island kan henvise til:

 Island – nordisk europæisk østat
 Island (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1936.
 Island (film) – dansk dokumentarfilm fra 1967, der er instrueret af Paul Solbjerghøj
 Island (musikgruppe) – cypriotisk musikgruppe